Яккабаг () — город, административный центр Яккабагского района Кашкадарьинской области Узбекистана.

История 
В 1954 году посёлок при станции Яккабаг получил статус пгт и официальное название Станция Яккабаг. В 1978 году был преобразован в город Яккабаг. Название города Яккабаг в переводе с таджикского означает «Одинокий сад».

География 
В городе расположена одноимённая железнодорожная станция (на линии Гузар — Китаб) и аэропорт. Юго-восточнее проходит автодорога М39.

Промышленность 
В городе размещены предприятия лёгкой промышленности.

Население

Ссылки 

Населённые пункты Яккабагского района
Города Кашкадарьинской области